Jesús Ramírez puede referirse a:

 Jesús Andrés Ramírez (1998-), futbolista venezolano.
 Jesús Ramírez Ruvalcaba (1957-), entrenador de fútbol mexicano;
 Jesús Ramírez Stabros (1963-), político mexicano.
 Jesús Ramírez Corbacho (1979-), entrenador de baloncesto español.